Класс (от  — группа) в классификации — группа предметов или явлений, обладающих общими признаками.

 В биологии
 Класс (биология) — крупная группа в биологической систематике.
 В математике
 Класс (математика) — произвольная совокупность множеств, обладающих каким-либо определённым свойством или признаком.
 Класс (арифметика) — несколько порядков числа, отделяемых друг от друга разделительным знаком при письме.
 Характеристический класс — термин из топологии.
 В программировании
 Класс (программирование) — абстрактный тип данных в объектно-ориентированном программировании, задающий общее поведение для группы объектов; модель объекта.

 В гуманитарных науках
 Именной класс — лексико-грамматическая категория существительного.
 Социальный класс — общность, выделяемая по отношению к собственности и общественному разделению труда.

 В образовании
 Класс (помещение) — помещение для учебных занятий.
 Класс — год обучения в школе: 1-й класс (год), 2-й класс (год) и т. д..
 Класс — группа школьников одинакового возраста и года обучения, вместе посещающих занятия.
 Класс, или квалификация — профессиональный уровень специалиста.
 Класс — предмет специализации в творческих учебных заведениях (класс скрипки, класс композиции, класс живописи и т.п.).
 Класс преподавателя — совокупность учащихся всех лет обучения конкретного преподавателя в музыкальных образовательных учреждениях.

 В технике и экономике
 Класс воздушного судна — совокупность параметров самолёта или вертолёта, определяющих условия его эксплуатации (для взлёта, посадки, полёта, наземного обслуживания). 
 Класс кораблей — совокупность кораблей, объединённых одинаковым назначением, сходным вооружением и водоизмещением.
 Ледовый класс — показатель способности судна находиться в море в зависимости от ледовых условий.
 Класс (обслуживание) — уровень комфорта и уровня предоставляемых услуг в сфере обслуживания.

 В сфере безопасности
 Класс защиты от поражения электрическим током — система обозначения способов и степени обеспечения электрической безопасности при пользовании оборудованием. 
 Класс защиты от стрелкового оружия — классификация бронеодежды, спецавтомобилей, ограждающих конструкций, постов охраны, дверей, пулестойких стёкол и пр. 
 Класс опасности (токсичности) — условная величина вредного воздействия, устанавливаемая нормативными отраслевыми документами. 

 В культуре
 «Класс» — советская/российская поп-группа, возглавляемая Олегом Кацурой.
 «Класс» — комедийная мелодрама Льюиса Джона Карлино (США, 1983).
 «Класс» — подростковая драма Ильмара Раага (Эстония, 2007).
 «Класс» — драма Лорана Канте (Франция, 2008).
 «Класс» — комедийный телесериал канала CBS (2006—2007).
 «Класс» — научно-фантастический телесериал, спин-офф сериала «Доктор Кто» (Великобритания, 2016).
 «Класс!» — российская телекомпания, производитель телепрограмм для детской аудитории.
 Класс персонажа — архетип персонажа в ролевых играх.

 В государственной структуре Российской империи
 Класс — старшинство (уровень) чина (от I до XIV) в Табели о рангах.
 Класс чиновника в Российской Федерации — см. Классный чин.

Персоналии 
 Класс, Игорь Иосифович (1939—2022) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Класс, Майлин (род. 1978) — английская певица, пианистка, фотомодель и актриса.
 Класс, Саломон (1907—1985) — финский военнослужащий и боевик еврейских добровольческих бригад в Палестине.
 Класс, Филип (более известен как Уильям Тенн; 1920—2010) — американский фантаст.

См. также 
  (значения)
  (значения)